Аба́д ()

Испанская фамилия 
 Абад, Антонио (1894—1970) — филиппинский писатель.
 Абад, Дамьен (род. 1980) — французский политик.
 Абад, Диего Хосе (1727—1779) — новоиспанский и итальянский поэт и переводчик.
 Абад, Мерседес (род. 1961) — испанская писательница и журналистка.
 Абад, Пасита (1946—2004) — филиппинская художница.
 Абад Фернандо (род.1985) — доминиканский бейсболист.
 Абад, Хуан (1872—1932) — филиппинский драматург.
 Абад Энди (род. 1972) — американский бейсболист.

Другое 
 Абад — сокращение от Аб-бет-дин.
 Абад — посёлок городского типа в Узбекистане.
 Абад — село в Агдашском районе Азербайджана.